Tianning-Tempel () bezeichnet folgende chinesische Tempel:

Tianning-Tempel (Anyang)  
Tianning-Tempel (Peking) 
Tianning-Tempel (Changzhou) 
Tianning-Tempel (Jinhua)
Tianning-Tempel (Ningbo) 
Tianning-Tempel (Fuzhou) 
Tianning-Tempel (Guashan) 
Tianning-Tempel (Xiezhou) , Shanxi
Tianning-Tempel (Xingtai) 
Tianning-Tempel (Yangzhou)